

Astronomia 
 Hayn – cratere lunare

Geografia 
 Germania
 Hayn – comune della Sassonia-Anhalt
 Hayn – frazione del comune di Grammetal
 Hayn – antico nome di Großenhain, città della Sassonia